Sunset Beach kan syfta på följande:
 Sunset Beach – en amerikansk TV-serie

Geografi

Sydafrika 

 Sunset Beach (ort i Sydafrika, Västra Kapprovinsen, City of Cape Town),

USA 

 Sunset Beach, North Carolina, ort i Brunswick County, 
 Sunset Beach (ort i USA, Kalifornien, Orange County), 

Robotskapade Sydafrikaförgreningar
Robotskapade USAförgreningar